

Lokalizacje 
 Navajo – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie McKinley
 hrabstwo Navajo (ang. Navajo County) – hrabstwo w stanie Arizona
 (3688) Navajo – planetoida z pasa głównego asteroid

Pozostałe 
 Nawahowie – plemię Indian Ameryki Północnej
 Navajo National Monument – amerykański pomnik narodowy, znajdujący się w stanie Arizona
 nawaho – język z południowej gałęzi języków atapaskańskich, używany przez ponad 100 tysięcy Nawahów

Technika 
 SM-64 Navaho – pocisk samosterujący
 Piper PA-31 Navajo – seria dwusilnikowych lekkich samolotów pasażerskich i transportowych produkowany przez amerykańskie przedsiębiorstwo Piper Aircraft